Brama Indii (Delhi)
 Brama Indii (Mumbaj)